Пузырьков — русская фамилия. Известные носители:

 Пузырьков, Виктор Григорьевич (1918—1999) — советский и украинский художник.
 Пузырьков, Пётр Алексеевич (1926—1991) — полный кавалер ордена Славы.